Franciaország
Polastron, település Gers megyében
Polastron, település Haute-Garonne megyében